Toponímia:
 Kempen (regió) regió repartida entre els Països Baixos i Bèlgica
 Kempen (ciutat) ciutat de Renània actualment a Polònia
 Biografies: Tomàs de Kempis o Tomàs van Kempen (ca. 1380-1471), canonge, escriptor místic.
 Esport: Ronde van de Kempen, cursa ciclista a la regió de Kempen